Staschinski steht für:

 Bogdan Nikolajewitsch Staschinski (* 1931), sowjetischer KGB-Agent und Attentäter
 Staschinski-Fall, Entscheidung des deutschen Bundesgerichtshofs (BGHSt 18, 87)